Bangers and mash – piatto britannico e irlandese
 Bangers and Mash – serie televisiva britannica
 Bangers and Mash – programma radiofonico britannico